Zezulka ist der Familienname folgender Personen:

 František Zezulka (* 1943), tschechischer Hochschullehrer
 Josef Zezulka (1912–1992), tschechischer Philosoph